Chaos puede referirse a:

 Chaos, género de amibas gigantes pertenecientes al reino Protoctista.
 Chaos (astrogeología), terminología usada en Astrogeología para nombrar áreas planetarias perfectamente delimitadas en planetas ajenos a la Tierra.
 Chaos (Dragon Ball) Personaje del manga y animé Dragon Ball, también conocido como Chaozu.
 Chaos (Sonic Adventure) Personaje del videojuego Sonic Adventure al que se lo llama "El Dios de La Destrucción".
 Operación Chaos de la CIA